

Geografia
Antartide
Monte Paine (in lingua inglese: Mount Paine) – montagna antartica

Cile
Cordigliera del Paine – gruppo montuoso
Paine – comune della provincia di Maipo
Parco nazionale Torres del Paine – area protetta del Cile

Persone 
Brigette Lundy-Paine (1994) – attrice statunitense
Caleb Paine (1990) – velista statunitense
Fred Paine, propr. Frederick Vincent Paine jr. (1925-2004) – cestista statunitense
James Paine (1717-1789) – architetto inglese
John Paine (1870-1951) – tiratore statunitense
John Knowles Paine (1839-1906) – compositore, organista e docente statunitense
Kenneth Paine Edwards (1886-1952) – golfista statunitense
Nancy Paine Stoll, meglio nota come Mink Stole (1947) – attrice statunitense
Sumner Paine (1868-1904) – tiratore statunitense
Terry Paine, propr. Terence Lionel Paine (1939) – ex calciatore inglese
Thomas Paine (1737-1809) – rivoluzionario, politico, intellettuale, idealista e studioso inglese
Thomas O. Paine (1921-1992) – scienziato statunitense

Altro 
5188 Paine – asteroide della fascia principale
Cava Paine − cava di marmo del Monte Paina, comune di Nuvolera, provincia di Brescia
Paine – personaggio di Final Fantasy X-2